Sieckmann ist der Familienname folgender Personen:

 Hartmut Sieckmann (* 1943), deutscher Ingenieur und Politiker
 Jan-Reinard Sieckmann (* 1960), deutscher Rechtswissenschaftler, Rechtsphilosoph und Hochschullehrer
 Lina Sieckmann (* 1988), deutsche Filmproduzentin, Regisseurin und Drehbuchautorin